Constituția Republicii Populare Române din 13 aprilie 1948 este prima constituție a României din perioada comunistă. Deși nu e menționat explicit, ea a abrogat Constituția Regatului României din 1938. A fost în vigoare până la adoptarea Constituției din 1952.

1948 în România
Constituțiile României
Constituții abrogate